

Pessoas 
 Freddy Rincón
 Claudiney Rincón

Localidades 
 Rincón (Córdova)
 Rincon (Geórgia)
 Rincon (Novo México)
 Rincón (Porto Rico)

Outros 
 Batalha de Rincón

Rincon